Le tournoi de la côte Pacifique est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1945 se dispute à San Francisco du  au .

Pauline Betz remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Osborne.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Louise Brough et Margaret Osborne.

En double mixte, la paire Virginia Kovacs et Tom Brown enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de la côte Pacifique

dames 1945
Pacifique
Compétition de tennis à San Francisco
Sport aux États-Unis en 1945
Septembre 1945
Octobre 1945